Hyla maculata est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

Hyla maculata Gray, 1830 est synonyme de Polypedates maculatus (Gray, 1830)
Hyla maculata Spencer, 1901 nec Gray, 1830 est synonyme de Dryopsophus spenceri (Dubois, 1984)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Pelodryadinae
Rhacophorinae